Julien Peny (né en 1980), comédien français ;
 Paul Peny (né en 1960), haut fonctionnaire français.

Voir aussi